Desa Penawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Penawangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,76), Jawa Tengah, 
 Desa Penawangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 110,84), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar